Gerbrandy kan verwijzen naar
 Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961), Nederlands politicus, minister-president tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Harmen Gerbrandij (1902-1981), Fries politicus voor de CHU
 Gerben Gerbrandy (ca. 1952), Nederlands politicus
 Piet Gerbrandy (1958-), Nederlands classicus en dichter
 Gerben-Jan Gerbrandy (1967-), Nederlands politicus